Репсольд () — многозначный термин.

  (1806–1871) — немецкий конструктор оптических инструментов.
  (1804—1885) — немецкий инженер-оптик и предприниматель.
  (1838—1919) — конструктор и создатель оптических инструментов.
 Репсольд, Иоганн Георг (1770—1830) — немецкий астроном, механик, оптик и пожарный. 
  (1842—1919) — германский бизнесмен, производитель инструментов; член парламента.

 Репсольд — крупный древний ударный кратер на видимой стороне Луны. 
 Репсольд(а) — астероид главного астероидного пояса.

Примечания